Global poate fi:

 Global Television Network
 Global Positioning System
 Global Information Grid
 RQ-4 Global Hawk
 Bun public global

Companii 
 Forbes Global 2000
 Fortune Global 500
 Financial Times Global 500
 IT Six Global Services, companie de IT din Craiova
 Global Spirits, companie producătoare de băuturi alcoolice din România